Miejscowości w USA:
 Henrietta – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Henrietta – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Henrietta – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Clay
 Henrietta – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Henrietta – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Henrietta (ang. Henrietta Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Henrietta (ang. Henrietta Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Henrietta (ang. Henrietta Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Henrietta (ang. Henrietta Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Henrietta (ang. Henrietta Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Henrietta (ang. Henrietta Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland